«Школа жизни» (иногда «суровая школа жизни») — идиоматическое выражение, призванное противопоставить приобретённый жизненный опыт и знания, знаниям приобретённым в различных учебных заведениях.

 Кинематограф
 Школа жизни () — американская драма 1973 года, режиссёр Майкл Неббия
 Школа жизни () — канадский фильм 1988 года, режиссёр Уильям Макгийиврей
 Школа жизни () — американская трагикомедия 1995 года, режиссёр Реджи Махаффи
 Школа жизни () — британская короткометражная трагикомедия 2004 года, режиссёр Джейк Полонски

 Музыка
 Школа жизни — концертный альбом группы «Ноль», изданный в 1990 году.

См. также